Quast steht für:

 einen dicken, bürstenartigen Pinsel, siehe Pinsel
 einen Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 einen Wohnplatz der Gemeinde Oberuckersee im Landkreis Uckermark in Brandenburg, siehe Quast (Oberuckersee)
 ein ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Vielank im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 eine satirische Sendung des Bayerischen Rundfunks Quast – Das Allerletzte aus aller Welt
 Quast (Adelsgeschlecht), ein anhaltisches Adelsgeschlecht
 Quast (Berg), einen Berg nordöstlich von Rhoden, Diemelstadt

Quast ist der Familienname folgender Personen:
 Adelaide von Block-Quast (1896–1982), deutsche Malerin
 Adolf Quast (1910–2014), deutscher Theologe und Domprediger am Braunschweiger Dom St. Blasii
 Albrecht Christoph von Quast (1613–1669), deutscher Gutsbesitzer, kurbrandenburgischer Geheimer Kriegsrat, Generalmajor
 Angela Quast (* 1965), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Anja Quast (* 1971), deutsche Politikerin (SPD)
 Bruno Quast (* 1958), deutscher Germanist
 Cläre Quast (1902–1984), deutsche Widerstandskämpferin und Gewerkschafterin  
 Dagmara Jajeśniak-Quast (* 1972), polnische Wirtschaftshistorikerin

 Ferdinand von Quast (1807–1877), Architekt, Kunsthistoriker und erster preußischer Staatskonservator
 Ferdinand von Quast (General) (1850–1939), deutscher General der Infanterie
 Giselher Quast (* 1951), deutscher Domprediger
 Hans-Henning von Quast (1885–1939), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Hendrik Quast (* 1985), deutscher Aktions- und Performancekünstler
 Hermann von Quast (1812–1888), märkischer Adliger, Offizier und Landwirt im Ruppiner Land

 Martin Quast (* 1968), deutscher Kommentator
 Matthijs Quast († 1641), niederländischer Entdeckungsreisender, Entdecker der Ogasawara-Inseln
 Michael Quast (* 1959), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Ole Quast (* 1989), deutscher Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Pieter Quast (1606–1647), niederländischer Maler
 Philip Quast (* 1957), australischer Sänger
 Richard Quast (1896–1966), deutscher Politiker (KPD/SED) und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Siegfried von Quast-Radensleben (1842–1887), deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsbeamter
 Sofie Quast (1901–1983), deutsche Wohlfahrtspflegerin 
 Stefan Quast (* 1971), deutscher Musikwissenschaftler
 Thomas Quast (* 1962), deutscher Richter und Musiker
 Udo Quast (1939–2005), deutscher Evangelischer Theologe
 Ute Quast (* 1934), deutsche Medizinerin und Sachbuchautorin
 Veronika von Quast (* 1946), deutsche Schauspielerin, Komikerin und Diseuse
 Wilhelm von Quast (1849–1919), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Wolfgang Quast († 1674), deutscher Franziskaner, Mitbegründer und Chronist von Kloster Altstadt

Siehe auch:
 Kwast
 Quaste, Bündel von Fäden oder Schnüren